Gradnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Градница) :
Gradnitsa, village bulgare de l'obchtina de Tervel, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Gradnitsa, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;